Дисциплина бацање диска за мушкарце била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење се одржало 6. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовао је 41 бацач диска из 24 земље. Од тога 36 из 19 земаља пребацило је А квалификациону норму од 65,00 метара, а Б норму која је износила 63,00 метара 5 бацача из исто толико земаља.

 Квалификовани са А нормом 65,00

 Квалификовани са Б нормом 63,00

Систем такмичења 
Такмичење у овој дисциплини се одржало у два нивоа: квалификације и финале. У квалификацијама су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три бацања покушао да постигне квалификациону норму. Такмичари који су пребацили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара пребацило норму онда се та разлика попуњава са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавају се у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(24. јул 2012)

Најбољи светски резултати у 2012. години 
Десет најбољих бацача диска 2012. године до почетка такмичења (25. јула 2012), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествију на ЛОИ.

Сатница

Победници

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале износила је 65,00 метара. Норму је пребацило шест такмичара (КВ), а осталих шест су се пласирали према постигнутом резултату(кв).

Финале 
Финале је одржано 7. августа.

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма